Iwan Igorewitsch Mitin – geografo russo
 Mark Borisovič Mitin – filosofo e accademico sovietico
 Sergey Mitin – ex calciatore russo
 Stanislav Mitin – regista sovietico, dal 1991 russo